Berchtold se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich von Berchtold
 Bedřich Všemír von Berchtold